Mansurow (Mansurov) ist der Nachname folgender Personen:

 Bahram Mansurov (* 1911; † 1985), aserbaidschanischer Musiker 
 Dilshod Mansurov (* 1983), usbekischer Ringer
 Elşən Mansurov (* 1962), aserbaidschanischer Kamantschespieler
 Fərid Mansurov (* 1982), aserbaidschanischer Ringer
 Fuat Mansurow (1928–2010), sowjetischer bzw. kasachischer Dirigent
 Malik Mansurov (* 1961), aserbaidschanischer Tarspieler und Musikpädagoge
 Tajyr Mansurow (* 1948), kasachischer Politiker